Long Meadow ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Long Meadow (Tennessee), ID-Nr. 74001915
 Long Meadow (Frederick County, Virginia), ID-Nr. 05000769
 Long Meadow (Rockingham County, Virginia), ID-Nr. 05000528
 Long Meadow (Warren County, Virginia), ID-Nr. 95001169